Zichy István, gróf (1616–1693) tárnokmester, koronaőr, főispán, főajtónálló, a magyar udvari kamara elnöke
 Zichy István, gróf (1715–1769) magyar császári-királyi kamarás
 Zichy István, gróf (1757–1841) zempléni főispán, majd főpohárnok
 Zichy István, gróf (1853–1895) császári és királyi kamarás
 Zichy István, gróf (1865–1921) magyar politikus, országgyűlési képviselő
 Zichy István, gróf (1879–1951) őstörténész, festő, grafikus, az MTA tagja

István